Чёрный вторник — многозначный термин.
 Экономика
 Чёрный вторник, 29 октября 1929 года — распространённое именование биржевого краха 1929 года.
 Чёрный вторник, 11 октября 1994 года — обвальное кратковременное падение курса рубля по отношению к доллару.
 Чёрный вторник, 27 февраля 2007 года — китайский фондовый индекс Shanghai Composite потерял почти 9 %, что стало самым серьёзным падением за почти 10 лет.
 Чёрный вторник, 16 сентября 2008 года — российский фондовый индекс ММВБ потерял 17,45 %.
 Чёрный вторник, 16 декабря 2014 года — обвальное падение курса рубля.

 Кино
 «Чёрный вторник» — фильм нуар режиссёра Уго Фрегонезе, вышедший на экраны в 1954 году.

 Музыка
 «Чёрный вторник» — российская рок-группа.

Примечания 

Вторник